Биологи́ческая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Биологическая улица — улица в Липецке.
 Биологическая улица — улица в Ставрополе.
 Биологическая улица — улица в Уфе.